Terroranschlag in Istanbul 2016 steht für:

* Terroranschlag in Istanbul am 12. Januar 2016
 Terroranschlag in Istanbul am 28. Juni 2016

Siehe auch:
 Bombenanschlag in Istanbul 2016
 Liste von Terroranschlägen im Jahr 2016